Matonia är ett släkte av ormbunkar. Matonia ingår i familjen Matoniaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kärlväxter
Matonia